LEDA/PGC 190 ist eine Galaxie vom Hubble-Typ S0(?) im Sternbild Pegasus nördlich der Ekliptik, die schätzungsweise 229 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Die Galaxie gilt als Mitglied der NGC 7831-Gruppe oder LGG 1.

NGC 7831-Gruppe (LGG 1)

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise